Натуральне число 724
 724 рік до нашої ери
 724 рік нашої ери